Pozaldez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozáldez, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Pozaldez (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar